Por «calle del Triunfo» o «calle Triunfo» pueden conocerse las siguientes vías:
la calle Triunfo de la ciudad peruana de Cusco;
la calle Triunfo de la ciudad española de Madrid;
la calle del Triunfo de la ciudad española de Murcia; y
la calle del Triunfo de la ciudad española de San Sebastián.